Geroda (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Geroda (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Geroda (geslacht), een vlindergeslacht